Пегги Касс (, 21 мая 1924 — 8 марта 1999) — американская актриса и телеведущая.

Биография 
Пегги Касс родилась в Бостоне. Желание стать актрисой у неё появилось во время учёбы в средней школе, где она состояла в драматическом клубе. После окончания школы в начале 1940-х годов, Пегги Касс долго не могла найти себе работу в качестве актрисы, но в итоге всё же добилась того, что её взяли на роль в дорожной постановке «Рождённый вчера».

В 1949 году Касс дебютировала на Бродвее. В 1957 году она исполнила одну из самых своих знаменитых ролей — Агнес Гуч в пьесе «Тетушка Мейм», за которую она была удостоена премии «Тони». В следующем году она снялась в экранизации этой пьесы, роль в которой принесла ей номинации на премии «Оскар» и «Золотой глобус» как лучшей актрисе второго плана.

С началом 1960-х годов Пегги Касс в основном работала на телевидении. Она появилась в таких сериалах, как «Доктора», «Лодка любви», «Вегас» и некоторых других. В 1970-х годах она была одной из ведущих популярного шоу «Сегодня вечером».

В 1979 году она вышла замуж за Юджина Фини, с которым провела свою последующую жизнь. Пегги Касс умерла от паралича сердца 8 марта 1999 года в Нью-Йорке в возрасте 74 лет.

Фильмография

Награды и номинации

Примечания

Ссылки 

Выпускники Кембриджской латинской школы (Массачусетс)
Умершие от сердечной недостаточности
Киноактрисы США